El infierno (película) puede referirse a:
 El infierno, película mexicana de 2010.
 El infierno, película francesa de 1994.